Les blongios sont de petits hérons appartenant à la famille des Ardeidae et regroupés au sein de deux genres.

Liste alphabétique des genres 
 Dupetor Heine & Reichenow 1890
 Ixobrychus Billberg 1828

Liste des espèces 
 Blongios à cou jaune – Dupetor flavicollis
 Blongios à dos noir – Ixobrychus novaezelandiae
 Blongios cannelle – Ixobrychus cinnamomeus
 Blongios de Chine – Ixobrychus sinensis
 Blongios de Schrenck – Ixobrychus eurhythmus
 Blongios de Sturm – Ixobrychus sturmii
 Blongios nain – Ixobrychus minutus
 Blongios varié – Ixobrychus involucris

Nom d'oiseau ambigu